Вырубки — мн. число от Вырубка
 Вырубки — посёлок в Шалинском городском округе Свердловской области.